Rovagny steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Giez im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Talloires im Département Haute-Savoie, Frankreich